Catlin (Illinois), plaats in de Verenigde Staten
 George Catlin (1796-1872), Amerikaans kunstschilder